Timo Pärssinen (né le  à Lohja en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il débute en senior dans la SM-liiga avec le TuTo Turku, son club formateur. Il est choisi au quatrième tour en cent-deuxième position par les Mighty Ducks d'Anaheim au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2001. Il part alors en Amérique du Nord. Il dispute dix-sept matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Mighty Ducks. Il revient en Finlande en 2002. En 2005-2006, il évolue dans la LNA avec l'EV Zoug. De 2006 à 2012, il porte les couleurs du Timrå IK dans l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1999 : remporte le trophée Jarmo-Wasama.
 2004 : remporte le Kultainen kypärä.
 2004 : remporte le trophée Aarne-Honkavaara.
 2004 : remporte le trophée Veli-Pekka-Ketola.
 2004 : remporte le trophée Lasse-Oksanen.
 2004 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| TuTo Turku Jr.|| Jr. A I-divisioona || 14|| 9|| 6|| 15|| 33|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| TuTo Turku|| SM-liiga|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| TuTo Turku Jr.|| Jr. A I-divisioona || 25|| 30|| 21|| 51|| 48|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| TuTo Turku|| SM-liiga || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| TuTo Turku Jr.|| Jr. A I-divisioona || 9|| 2|| 14|| 16|| 36|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| TuTo Turku|| I divisioona || 39|| 21|| 29|| 50|| 30|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Hermes Kokkola|| I divisioona || 41|| 27|| 33|| 60|| 60|| 8|| 3|| 6|| 9|| 10
|-
| 1998-1999|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga || 46|| 15|| 24|| 39|| 46|| 8|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 1999-2000|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 53|| 25|| 27|| 52|| 60|| 8|| 5|| 5|| 10|| 8
|-
| 2000-2001|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 54|| 18|| 31|| 49|| 50|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 17|| 0|| 3|| 3|| 2|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 49|| 14|| 24|| 38|| 22|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2002-2003|| HIFK|| SM-liiga|| 55|| 16|| 31|| 47|| 41|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2003-2004|| HIFK|| SM-liiga|| 56|| 32|| 30|| 62|| 22|| 13|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 2004-2005|| HIFK|| SM-liiga|| 34|| 12|| 6|| 18|| 50|| 5|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2005-2006|| EV Zoug|| LNA || 43|| 13|| 12|| 25|| 57|| 7|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2006-2007|| Timrå IK|| Elitserien|| 27|| 8|| 8|| 16|| 26|| 7|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
| 2007-2008|| Timrå IK|| Elitserien || 34|| 11|| 16|| 27|| 28|| 11|| 3|| 6|| 9|| 16
|-
| 2008-2009|| Timrå IK|| Elitserien|| 31|| 6|| 18|| 24|| 38|| 6|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2009-2010|| Timrå IK|| Elitserien|| 54|| 8|| 13|| 21|| 22|| 5|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2010-2011|| Timrå IK|| Elitserien|| 36|| 11|| 10|| 21|| 18|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Timrå IK|| Elitserien|| 53|| 7|| 9|| 16|| 20|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Pelicans Lahti || SM-liiga|| 60 || 13 || 17 || 30 || 38 || || || || ||  
|-
| 2013-2014|| Pelicans Lahti || Liiga|| 57 || 14 || 17 || 31 || 16 || 8 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2014-2015|| TUTO Hockey|| Mestis|| 37 || 17 || 24 || 41 || 30 || 15 || 2 || 9 || 11 || 8

Au niveau international 

| 2001 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 6|| 8|| 8|| +6|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 3|| 5|| 8|| 4|| +3|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 3|| 4|| 0|| +4|| align="left"| Sixième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 4|| 5|| 0|| +3|| align="left"| Septième place
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 0|| 2|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en janvier 1977
Naissance à Lohja
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du TuTo Turku
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du EV Zoug
Joueur du Timrå IK
Joueur des Pelicans Lahti
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen